Екабс Редлихс (; род. 29 марта 1982, Рига, СССР) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник рижского клуба «Призма». Братья — Кришьянис Редлихс и Микелис Редлихс.

Карьера 
Екабс Редлихс начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе рижского клуба «Призма». Следующим клубом в карьере Екабса стал «Металургс» из Лиепаи, в составе которого он выступал до 2001 года. В следующем году, уже будучи в Северной Америке, на драфте НХЛ Редлихс был выбран в 4 раунде под общим 119 номером клубом «Коламбус Блю Джэкетс», сразу после чего он стал выступать за хоккейную команду Бостонского университета.

В студенческом хоккее Екабс провёл 4 года, после чего он подписал свой первый профессиональный контракт с фарм-клубом «Коламбуса» «Сиракьюз Кранч». Перед началом следующего сезона Редлихс был приглашён в тренировочный лагерь «жакетов», однако затем вновь был отправлен в низшие лиги. В самом конце сезона 2006/07 Екабс принял решение вернуться на родину, заключив соглашение с клубом «Рига 2000», однако затем вновь отправился в «Коламбус».

Тем не менее, первую половину сезона 2007/08 Редлихс также провёл в фарм-клубах «Блю Джэкетс», после чего он покинул США и подписал контракт с чешским клубом «Ласселсбергер Пльзень». В составе чешского клуба Екабс выступал на протяжении полутора сезонов, набрав за это время 9 (4+5) очков в 70 проведённых матчах. 17 июля 2009 года Редлихс вернулся в Ригу, заключив двухлетнее соглашение с «Динамо».

За два сезона в составе рижан Екабс провёл на площадке 97 матчей, в которых он набрал 10 (1+9) очков, а уже летом 2011 года руководство клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на один год. В сезоне 2011/12 Редлихс отметился 5 (3+2) набранными очками в 52 проведённых матчах, вслде за чем соглашение с клубом было продлено ещё на два года.

Международная 
В составе сборной Латвии Екабс Редлихс принимал участие в юниорском чемпионате Европы во втором дивизионе 1999 года, первом дивизионе юниорского первенства мира 2000 года, а также чемпионате мира среди молодёжи во втором дивизионе 2002 года. В составе взрослой сборной Екабс выступал на чемпионатах мира 2008, 2010 и 2011 годов. На этих турнирах Редлихс провёл 16 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Достижения 
 Бронзовый призёр ВЕХЛ 2000.
 Чемпион NCAA 2006.
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2 июня 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»